Па́льме — фамилия.
 Пальме, Лисбет (1931—2018) — шведский детский психолог, борец за права детей, вдова Улофа Пальме.
 Пальме, Рудольф (1910—2005) — австрийский шахматист.
 Пальме, Улоф (1927—1986) — шведский политик, дважды премьер-министр Швеции.
 Пальме, Хенрик (1841—1932) — шведский финансист.
 Пальме, Анна де (1772—?) — автор мемуаров, по её словам, доверенное лицо и секретный агент трёх российских императоров.